Джулия Кэмпбелл (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Кэмпбелл родилась в Хантсвилле, штат Алабама, и после окончания колледжа переехала в Нью-Йорк, где начала свою карьеру телевизионной актрисы с ролями в дневных мыльных операх «Надежда Райана» (1984—1985) и «Санта-Барбара» (1986). В 1987 году, Кэмпбелл перебралась в прайм-тайм, где в последующее десятилетие снялась в центральных ролях в нескольких недолго просуществовавших ситкомах. На большом экране она наиболее известна благодаря роли в комедии 1997 года «Роми и Мишель на встрече выпускников», а также появилась в фильмах «Случайные потрясения» (1990), «На лезвии ножа» (1998), «Чужой билет» (2000) и «Бей и кричи» (2005)

Кэмпбелл за свою карьеру появилась в более шестидесяти телевизионных шоу, как в мыльных операх, ситкомах, драмах и сделанных для телевидения фильмах. Регулярно, она снималась в ситкомах Women in Prison (Fox, 1987—1988), Knight & Daye (NBC, 1989), Cutters (CBS, 1993), «Голубое небо» (ABC, 1994), A Whole New Ballgame (ABC, 1995), Champs (ABC, 1996) и «Негодники» (NBC, 1996), все они были закрыты после одного короткого сезона. Кэмпбелл появлялась в гостевых ролях в таких сериалах как «Сайнфелд», «Друзья», «Справедливая Эми», «Элли Макбил», «Два с половиной человека», «Отчаянные домохозяйки», «Щит», «Герои», «Доктор Хаус», «C.S.I.: Место преступления», «Мыслить как преступник» и «До смерти красива». Также у неё были значимые второстепенные роли в телесериалах «Голова Германа», «Китайский городовой», «Декстер» и «Правосудие».

Кэмпбелл была замужем за актёрами Бернардом Уайтом и Джейем Карнсом, от брака с последним у неё двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США